BEAA :
Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation, ancien organisme d'enquête en Suisse
Bureau européen d'appui en matière d'asile, une agence européenne